La competizione della categoria pesi gallo (fino a 54 kg) di pugilato ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta dal 12 al 23 ottobre 1964 al Korakuen Hall, Tokyo.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 2